Berz ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst-Ludwig Berz (1941–2020), deutscher Bibliothekar
 Fritz Berz (1883–1966), deutscher Maler und Grafiker
 Gerhard Berz (* 1941), deutscher Geowissenschaftler
 Ludwig Berz (1891–1975), deutscher Unternehmer
 Manfred Berz (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Martin Berz, deutscher Physiker
 Max Berz (1845–1915), deutscher Maler
 Simon Berz (* 1967), Schweizer Schlagzeuger und Klangkünstler

Berz ist ein Gewässername:
 Berz (Kraichbach) oder Berzbach, rechter Zufluss des Kraichbachs oder der Kraich in Ubstadt, Gemeinde Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bertz